Madison County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Madison County (Alabama)
 Madison County (Arkansas)
 Madison County (Florida)
 Madison County (Georgia)
 Madison County (Idaho)
 Madison County (Illinois)
 Madison County (Indiana)
 Madison County (Iowa)
 Madison County (Kentucky)
 Madison County (Mississippi)
 Madison County (Missouri)
 Madison County (Montana)
 Madison County (Nebraska)
 Madison County (New York)
 Madison County (North Carolina)
 Madison County (Ohio)
 Madison County (Tennessee)
 Madison County (Texas)
 Madison County (Virginia)

of naar The Bridges of Madison County, een film uit 1995 die zich afspeelt in Madison County (Iowa).